Francesco  är ett förnamn och mansnamn. Den latiska versionen är Franciscus.

Varianter 
 Franceschino
 Franco, Cesco, Cecco, Checco.
 Francesca

Personer med namnet Francesco 
 Francesco Sforza - (1401-1466)
 Francesco Berni - (1497 - 1536)
 Francesco Primaticcio - 1504-1570)
 Francesco da Volterra - (1535 - 1594)
 Francesco Albani - (1578-1660)
 Francesco Barberini  - (1597 - 1679)
 Francesco Borromini - (1599-1667)
 Francesco Cavalli - (1602-1676)
 Francesco Durante - (1684-1755)
 Francesco Manfredini - (1684-1762)
 Francesco Geminiani - (1687-1762)
 Francesco Guardi - (1712-1793)
 Francesco Algarotti - (1712-1764)
 Francesco Antonio Uttini - (1723 - 1795)
 Francesco Cetti - (1726-1778)
 Francesco Hayez - (1791-1882)
 Francesco Cilea - (1866 - 1950)
 Francesco Totti - (1976 - )
 Françesk Radi

Se även 
 Franciscus
 Franjo
 Franz

Mansnamn
it:Francisca
pt:Francisca